Caramagna – fiume italiano
Caramagna Piemonte – comune italiano
Caramagna Ligure – frazione di Imperia
Caramagna & C. – azienda costruttrice di autovetture elettriche con il marchio FIAE, attiva a Torino tra il 1899 e il 1900.